Zákynthos kan syfta på:

Grekland 

 Zakynthos, ö, Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Nomós Zakýnthou, tidigare prefektur, Joniska öarna, 
 Zakynthos (perifereiakí enótita) – regiondel
 Dimos Zakynthos – kommun
 Zákynthos (prefekturhuvudort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou,